Eine St-Anna-Brücke gibt es in:
 Mayschoß, siehe St.-Anna-Brücke (Mayschoß)
 Riedenburg, siehe St.-Anna-Brücke (Riedenburg)
 Staufen im Breisgau
 St. Martin in Passeier